Прикарпаття — історичний регіон України
 Буковинське Прикарпаття — географічна область
 «Прикарпаття» — фірмовий пасажирський поїзд Львівської залізниці.

Футбольні клуби 
  «Прикарпаття» — футбольний клуб з Івано-Франківська
  «Прикарпаття» — футбольний клуб з Івано-Франківська
 «Прикарпаття-2» — футбольний клуб з Івано-Франківська
  ФК «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — назва футбольного клубу «Спартак» у 1981—2003 роках
 «Прикарпаття» (Калуш) — назва футбольного клубу «Спартак-2» у 2003—2004 роках